Mangulile kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Mangulile (kommun), Departamento de Olancho, 
 Mangulile (ort), Departamento de Olancho,